Метеорит — многозначный термин.

 Метеорит — тело космического происхождения, упавшее на поверхность крупного небесного объекта.
 3М25 «Метеорит» — советская стратегическая крылатая ракета.
 УР-77 «Метеорит» — советская установка разминирования.